«Буря́тия» — российский любительский футбольный клуб из Улан-Удэ (Республика Бурятия).

История 
Клуб основан в 1958 году как «Локомотив» Улан-Удэ и заявлен в класс «Б» (уровень первой лиги) чемпионата СССР. С 1958 по 2003 год команда носила статус профессионального клуба, пока в 2003 году профессиональный футбольный клуб «Селенга» не прекратил существование из-за неудовлетворительных результатов и в связи с плохим финансированием.

В сезонах 2004—2007 клуб продолжил выступления на любительском уровне под наименованием «Коммунальник». С 2008 по 2010 годы клуб не заявлялся даже в любительскую лигу в связи с тем, что в Бурятии не было полей, отвечающих требованиям турниров. Клуб заново был возрождён в 2011 году под названием ФК «Селенга». А в апреле 2017 года новый спонсор команды сменил её руководящий состав и название на ФК «Бурятия».

Стадионы 
С 1958 по 2007 годы клуб проводил домашние матчи на стадионе им. 25-летия Бурятской АССР вплоть до решения о сносе стадиона и строительстве на его месте Физкультурно-спортивного комплекса (ФСК). Летом 2011 года открывается новый стадион на набережной Селенги, вместимостью 10 000 мест, и ФК «Селенга» заявляется на участие в любительской лиге.

Названия 
В течение всей своей истории главная команда из Улан-Удэ постоянно меняла своё название. В 2017 году команда получила уже своё седьмое имя — «Бурятия».
 1958—1960, 1978—1983 — «Локомотив» (9 сезонов).
 1961—1963 — «Байкал» (3 сезона).
 1964—1965 — «Армеец» (2 сезона).
 1966—1977, 1984—1993, 1995—2003, 2011—2016 — «Селенга» (37 сезонов).
 1994 — «Кристалл» (Нерюнгри) (1 сезон).
 2004—2007 — «Коммунальник» (4 сезона).
 2017—н.в. — «Бурятия» (6 сезонов).
Итого: С 1958 по 2022 годы командой проведено 62 сезона. Из них 46 в профессиональном статусе и 16 — в любительском.

Сезоны

Профессиональный клуб 
 В сезоне 1958 «Локомотив» занял 14-е место из 14-ти в 6 зоне класса «Б» (первой лиги) Чемпионата СССР. 
 В сезоне 1959 «Локомотив» занял 13-е место из 14-ти в 7 зоне класса «Б» (первой лиги) Чемпионата СССР. 
 В сезоне 1960 «Локомотив» занял 12-е место из 14-ти в 5 зоне РСФСР класса «Б» (первой лиги) Чемпионата СССР. 
 В сезоне 1961 «Байкал» занял 9-е место из 13-ти в 6 зоне РСФСР класса «Б» (первой лиги) Чемпионата СССР. 
 В сезоне 1962 «Байкал» занял 12-е место из 15-ти в 5 зоне РСФСР класса «Б» (первой лиги) Чемпионата СССР. 
 В сезоне 1963 «Байкал» занял 15-е место из 15-ти в 5 зоне РСФСР класса «Б» (второй лиги) Чемпионата СССР. 
 В сезоне 1964 «Армеец» занял 10-е место из 18-ти в 6 зоне РСФСР класса «Б» (второй лиги) Чемпионата СССР. 
 В сезоне 1965 «Армеец» занял 6-е место из 19-ти в 6 зоне РСФСР класса «Б» (второй лиги) Чемпионата СССР. 
 В сезоне 1966 «Селенга» заняла 2-е место из 16-ти в 6 зоне РСФСР класса «Б» (второй лиги) Чемпионата СССР. 
 В сезоне 1967 «Селенга» заняла 5-е место из 18-ти в 6 зоне РСФСР класса «Б» (второй лиги) Чемпионата СССР. По итогам чемпионата вышла в первую лигу.
 В сезоне 1968 «Селенга» заняла 16-е место из 21-го в 4 подгруппе второй группы класса «А» (первой лиги) Чемпионата СССР.
 В сезоне 1969 «Селенга» заняла 3-е место из 12-ти в 1 зоне класса «А», второй группы, 2 подгруппы (первой лиги) Чемпионата СССР. А в финальной подгруппе за 1-12 места заняла 12 место.
 В сезоне 1970 «Селенга» заняла 12-е место из 22-х в 3 зоне класса «А» (второй лиги) Чемпионата СССР.
 В сезоне 1971 «Селенга» заняла 6-е место из 20-ти в 6 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1972 «Селенга» заняла 9-е место из 11-ти в 7 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1973 «Селенга» заняла 5-е место из 16-ти в 7 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1974 «Селенга» заняла 9-е место из 18-ти в 5 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1975 «Селенга» заняла 15-е место из 20-ти в 5 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1976 «Селенга» заняла 11-е место из 18-ти в 5 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1977 «Селенга» заняла 20-е место из 20-ти в 6 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1978 «Локомотив» занял 11-е место из 21-го в 6 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1979 «Локомотив» занял 13-е место из 21-го в 6 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1980 «Локомотив» занял 3-е место из 12-ти в 4 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1981 «Локомотив» занял 14-е место из 17-ти в 4 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1982 «Локомотив» занял 15-е место из 15-ти в 4 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1983 «Локомотив» занял 13-е место из 14-ти в 4 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1984 «Селенга» заняла 8-е место из 14-ти в 4 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1985 «Селенга» заняла 6-е место из 14-ти в 4 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1986 «Селенга» заняла 10-е место из 14-ти в 4 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1987 «Селенга» заняла 11-е место из 15-ти в 4 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1988 «Селенга» заняла 16-е место из 16-ти в 4 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1989 «Селенга» заняла 17-е место из 19-ти в 4 зоне второй лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1990 «Селенга» заняла 13-е место из 15-ти в 10 зоне второй низшей лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1991 «Селенга» заняла 12-е место из 18-ти в 10 зоне второй низшей лиги Чемпионата СССР.
 В сезоне 1992 «Селенга» заняла 5-е место из 16-ти в зоне «Восток» новообразованной первой лиги ПФЛ России.
 В сезоне 1993 «Селенга» заняла 15-е место из 16-ти в зоне «Восток» первой лиги ПФЛ России и вылетела во вторую лигу ПФЛ.
 На сезон 1994 Команда заявилась под названием ФК «Кристалл» (Нерюнгри) и заняла 7-е место из 9-ти в зоне «Восток» второй лиги ПФЛ.
 В сезоне 1995 «Селенга» заняла 9-е место из 18-ти в зоне «Восток» второй лиги ПФЛ.
 В сезоне 1996 «Селенга» заняла 12-е место из 16-ти в зоне «Восток» второй лиги ПФЛ.
 В сезоне 1997 «Селенга» заняла 15-е место из 18-ти в зоне «Восток» второй лиги ПФЛ. 
 В сезоне 1998 «Селенга» заняла 8-е место из 16-ти в зоне «Восток» второго дивизиона ПФЛ. 
 В сезоне 1999 «Селенга» заняла 15-е место из 16-ти в зоне «Восток» второго дивизиона ПФЛ. 
 В сезоне 2000 «Селенга» заняла 9-е место из 14-ти в зоне «Восток» второго дивизиона ПФЛ. 
 В сезоне 2001 «Селенга» заняла 12-е место из 16-ти в зоне «Восток» второго дивизиона ПФЛ. 
 В сезоне 2002 «Селенга» заняла 16-е место из 16-ти в зоне «Восток» второго дивизиона ПФЛ с отрицательным итогом в -1 очко. 
 В сезоне 2003 «Селенга» заняла 13-е место из 13-ти в зоне «Восток» второго дивизиона ПФЛ и вылетела в третий (любительский) дивизион.

Любительский клуб 

На следующий год клуб возродился в качестве любительского под названием ФК «Коммунальник».
 В сезоне 2004 года зона «Сибирь» любительского чемпионата России была разделена на группы А (6 команд) и Б (8 команд). Клуб из Улан-Удэ попал в группу А. По итогам группового этапа «Коммунальник» занял 3-е место и 6-ти и прошёл в следующий этап. В финальной группе из 6-ти команд клуб занял также 3-е место. 
 В сезоне 2005 года «Коммунальник» занял 2-е место из 10-ти команд в зоне «Сибирь» любительского чемпионата России. 
 В сезоне 2006 года «Коммунальник» занял 5-е место из 10-ти команд в зоне «Сибирь» любительского чемпионата России. 
 В сезоне 2007 года «Коммунальник» занял 5-е место из 10-ти команд в зоне «Сибирь» любительского чемпионата России. 
В трёх сезонах с 2008 по 2010 команда из Бурятии не заявлялась на чемпионат. В 2011 клуб возрождён под именем ФК «Селенга».
 В сезоне 2011/2012 года «Селенга» заняла 5-е место из 6-ти команд в первой лиге зоны «Сибирь» любительского чемпионата России. 
 В сезоне 2012/2013 года «Селенга» заняла 5-е место из 12-ти команд в высшей лиге зоны «Сибирь» любительского чемпионата России. 
 В сезоне 2013 года «Селенга» заняла 7-е место из 12-ти команд в высшей лиге зоны «Сибирь» любительского чемпионата России. 
 В сезоне 2014 года «Селенга» заняла 3-е место из 8-ми команд в первой лиге зоны «Сибирь» любительского чемпионата России. 
 В сезоне 2015 года «Селенга» заняла 4-е место из 7-ми команд в первой лиге зоны «Сибирь» любительского чемпионата России. 
 В сезоне 2016 года «Селенга» заняла 1-е место из 3-х команд в первой лиге зоны «Сибирь» любительского чемпионата России и вышла в высшую лигу.
В 2017 году клуб сменил название ФК «Селенга» на ФК «Бурятия». 
 В сезоне 2017 года «Бурятия» заняла 6-е место из 10-ти команд в высшей лиге зоны «Сибирь» любительского чемпионата России. Но по организационно-финансовым причинам вылетела в первую лигу.
 В сезоне 2018 года «Бурятия» заняла 1-е место из 3-х команд в первой лиге зоны «Сибирь» любительского чемпионата России и вышла в высшую лигу.
 В сезоне 2019 года «Бурятия» заняла 11-е место из 12-ти команд в высшей лиге зоны «Сибирь» любительского чемпионата России.
 В сезоне 2020 года в зоне «Сибирь» высшая и первая лига отменены и введены группы «Запад» и «Восток». «Бурятия» в своей группе «Восток» из трёх команд заняла 1-е место. В результате победы в группе «Восток» команда была приглашена на Финал Первенства России III дивизиона, в котором команда заняла 10-е место из 10-ти команд-победителей своих зональных турниров.
 В сезоне 2021 года в зоне «Сибирь» лига была разделена на группы «Юго-Запад», «Центр» и «Восток». Для выхода из группы необходимо было занимать 1-3 места. «Бурятия» в своей группе «Восток» из пяти команд заняла 4-е место. В итоге команда играла в утешительном турнире за 10-14-е места, где в итоге заняла 11 место, уступив по разнице мячей 10-е место бийскому «Строителю».
 В сезоне 2022 года «Бурятия» заняла 8-е место из 15-ти команд в зоне «Сибирь» любительского чемпионата России.

Достижения 
 2-е место в зональном турнире класса «Б» (1966), полуфинал чемпионата СССР среди команд РСФСР в классе «Б» (1966).
 3-е место в 1 зоне класса «А», второй группы, 2 подгруппы первой лиги Чемпионата СССР 1969.
 3-е место в зональном турнире Второй лиги (1980).
 5-е место в зоне «Восток» Первой лиги 
(1992).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль  на сайте Wildstat.ru
 «Официальный Клуб Болельщиков ФК „Селенга“», vk.com
 История футбольного клуба «Селенга» Улан-Удэ , блог «ФК „Селенга“», sports.ru

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Улан-Удэ
Появились в 1958 году в России
1950-е годы в Бурятии